Iznogud (komiks)
 Iznogud (film)
 Wezyr Nic-po-nim – serial animowany